Crescini ist der Nachname von:

 Remigio Crescini (1757–1830), Bischof von Parma und Kardinal
 Vincenzo Crescini (1857–1932), italienischer Romanist und Provenzalist